Дубина () — село в Сколевской городской общине Стрыйского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 276 человек. Занимает площадь 0,61 км². Почтовый индекс — 82614. Телефонный код — 3251.

Ссылки 
 Дубина на сайте Верховной рады Украины